Le mot tare a plusieurs significations :
 en physique, une tare est une masse de référence permettant de déduire la masse d’un objet ;
 en génétique, une tare est un défaut physique ou psychique, généralement héréditaire ;
 tare, terme de cuisine japonaise désignant des sauces.

Toponymes 
 Taré, commune du Burkina Faso.
 Tare, ville au nord du Rwanda.
 Taré, localité du Sénégal.

Voir aussi 
 Plaque de tare, qui mentionne les poids et dimensions d'un véhicule.
 
 

Homonymie de toponyme